Currie – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Currie – miasto w Australii

Osoby o tym nazwisku:
 Cherie Currie – amerykańska piosenkarka, instrumentalistka i aktorka
 Evan Currie – kanadyjski pisarz
 Monique Currie – amerykańska koszykarka
 Nancy J. Currie – amerykańska astronautka
 Philip J. Currie – kanadyjski paleontolog